Zittlau ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Zittlau (1905–1986), deutsch-US-amerikanischer Missionar und Bischof
 Jörg Zittlau (* 1960), deutscher Wissenschaftsjournalist und Autor
 Reiner Zittlau (* 1956), deutscher Denkmalpfleger
und der Name  von
 Ottmar Zittlau, einer von Bastian Pastewka entwickelten und verkörperten Kunstfigur